Тельбес:

 Тельбес (посёлок) — бывший посёлок городского типа в Кемеровской области.
 Тельбес (приток Мундыбаша) — река в России, протекает в Кемеровской области в Мундыбашском поселении.
 Тельбес (приток Кондомы) — река в России, протекает в Кемеровской области в Таштагольском поселении.